Създадена е през 1943 г. с подкрепата на унгарската Католическа църка като антинацистка дясна партия. През 1945 – 1949 г. участва в правителствената коалиция.

Създава се наново през 1956 г.

През 1989 г. е третото създаване на партията. Участва в правителствената коалиция през 1990 – 1994 г. заедно с Унгарския демократичен форум и Независимата партия на дребни стопани. През 1998 г. не успява да прескочи парламентарната бариета, започват фракционни борби. Нормалната дейност на партията се възстановява през 2002 г., когато партията де факто става част на Фидес, макар официално да е отделна партия.

Резултати от избори

Парламентарни избори

Избори за Европейския парламент

Външни препратки 

  

Политически партии в Унгария
Християндемократически партии
Европейска народна партия
Основани в Унгария през 1943 година